William Carr – attore statunitense
William Carr – calciatore inglese
William Carr – canottiere britannico naturalizzato statunitense
William Carr, detto Bill – velocista statunitense